Coenonympha albata är en fjärilsart som beskrevs av Goodson 1955. Coenonympha albata ingår i släktet Coenonympha och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
albata